Ceramic (schip, 1913), een Brits stoomvracht-/passagiersschip
 Ceramic (vuurwapen), een Japans vuurwapen uit de Tweede Wereldoorlog